Espinera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Andryala pinnatifida.
 El nombre común de la planta Crataegus monogyna.